Сенин — русская фамилия; происходит от мужского имени Сеня, разговорной формы имён Арсений и Семён.

Известные носители 
 Сенин, Александр Степанович (1891—1930) — казак, русский офицер.
 Сенин, Александр Юрьевич (род. 1964) — советский и российский музыкант, журналист, теле- и радиоведущий.
 Сенин, Алексей Алексеевич (род. 1945) — российский журналист и общественный деятель, главный редактор газеты «Русский вестник».
 Сенин, Григорий Николаевич (род. 1957) — депутат Государственной думы от фракции КПРФ.
 Сенин, Григорий Семёнович (1902 — ?) — советский партийный деятель
 Сенин, Иван Семёнович (1903—1981) — советский партийный и государственный деятель, председатель Госплана Украинской ССР.
 Сенин, Михаил Андреевич (1925—1997) — советский тренер по футболу и русскому хоккею, футбольный арбитр
 Сенин, Никита Трофимович (1897 — ?) — советский государственный деятель
 Сенин, Олег Михайлович (род. 1947) — российский общественный деятель.
 
 Сенин, Филипп Васильевич (1907—1993) — полный кавалер ордена Славы.

Топоним 
 Сенин, Сенин (Глушковский) — упразднённый в 1994 году починок в Шабалинском районе Кировской области России.

См. также 
 Сенина
 Сенчин
 Сеньшин